Hapton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Hapton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)